Music Box - Prova d'accusa, film del 1989 di Costa Gavras con Jessica Lange
 Music Box, album di Mariah Carey
 Carillon, congegno musicale inserito in scatole soprammobili realizzate in vari materiali

Televisione 
 Music Box, emittente televisiva
 Music Box Italia, emittente televisiva musicale italiana
 Music Box Russia, emittente televisiva musicale satellitare russa